ciò che è pertinente alla Lituania
 appartenente al gruppo etnico dei lituani
lingua lituana